talijanska kampanja 1524.–1525., dio talijanskih ratova 1521.-1526. (dio Talijanskih ratova)
talijanska kampanja u francuskoj revoluciji Napoleona Bonapartea 1796. – 1797.
Drugi talijanski rat za nezavisnost, gdje su sukobljene strane bili Napoleon III. od Francuske i Kraljevina Sardinija protiv Austrije 1859.
talijanska kampanja (Prvi svjetski rat), Italija protiv Austro-Ugarske
talijanska kampanja (Drugi svjetski rat). koja je započela nakon savezničkog iskrcavanja u Italiji